Крибштайн — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Замок Крибштайн — средневековый замок в немецкой общине Крибштайн в федеральной земле Саксония.